Le nom de Iché ou ICHE est la signature/monogramme que l'on trouve sur les œuvres de : 

 René Iché (1897 - 1954), sculpteur et plasticien moderne du , proche du surréalisme. Il est également connu comme un des pionniers de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.

D'autres artistes lui sont liés mais signent différemment :

 Rose Iché (1904-1992), sa femme, modèle connue sous le pseudo de Renée et qui signait ses peintures de son nom de jeune fille, Rosa Achard ou Rose Achard-Iché. 

 Laurence Iché (1921-2007), sa fille adoptive, poétesse surréaliste, elle signait ses cadavres exquis, Laurence, et ses œuvres littéraires, Laurence Iché.

 Hélène Iché (1930-2012), sa fille, dessinatrice.

 Rose-Hélène Iché (1972), sa petite-fille, journaliste et auteur.

Aussi:

 Raoul Iché (1945), footballeur.

Homonymie de patronyme